Флиз () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Административный центр кантона Флиз. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08173.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к северо-востоку от Парижа, в 90 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 10 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1156 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 793 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 564 были экономически активными, 229 — неактивными (показатель активности — 71,1 %, в 1999 году было 67,2 %). Из 564 активных работали 506 человек (283 мужчины и 223 женщины), безработных было 58 (27 мужчин и 31 женщина). Среди 229 неактивных 81 человек были учениками или студентами, 70 — пенсионерами, 78 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны